Amabela är ett släkte av fjärilar. Amabela ingår i familjen nattflyn. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Nattflyn
Amabela